Алексей Алексеевич Алексеев:
 Алексеев, Алексей Алексеевич (род. 1992) — российский исполнитель-баянист.
 Алексеев, Алексей Алексеевич (род. 1947) — российский политик, депутат Государственной думы.